O rio Iguape, localizado no Estado de São Paulo, dá nome à cidade de Iguape, onde desemboca no oceano.

Iguape, Rio